Dobrsko kan syfta på:

Bulgarien 

 Dobrsko (distrikt i Bulgarien), Blagoevgrad, Obsjtina Razlog,

Montenegro 

 Dobrsko Selo, ort,